René Barbier (1890–1981) belga zeneszerző
 René Barbier (1891–1966) olimpiai ezüstérmes francia párbajtőrvívó